Schloss Moos heißen folgende Bauten:

 Schloss Moos (Kümmersbruck) in der Gemeinde Kümmersbruck im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach, Deutschland
 Schloss Moos (Lindau) in Lindau (Bodensee), Deutschland
 Schloss Moos (Niederbayern), Wasserschloss in der Ortschaft Moos im Landkreis Deggendorf, Deutschland
 Schloss Moos (Pfitsch), in Pfitsch in Südtirol, Italien
 Ansitz Moos-Schulthaus, in Eppan in Südtirol, Italien